Wind of Change steht für:
 Wind of Change, Rockballade der Band Scorpions (1991)
 Wind of Change (Schiff), Wartungsschiff für Offshore Windanlagen
 Wind of change (Rede), Rede von Harold Macmillan in Kapstadt (1960)
 The Wind of Change, britischer Spielfilm von Vernon Sewell (1961) 

Siehe auch:
 Winds of Change, Album der Band Eric Burdon and the Animals (1967)